Niemcy:
 Emmingen – dzielnica Nagold
 Emmingen ob Egg – dzielnica gminy Emmingen-Liptingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen

Zobacz też:
 Emmingen-Liptingen